Microstigma kan syfta på:

 Microstigma (djur) – ett släkte av trollsländor
 Microstigma (växter) – ett släkte av växter